A Base - Frente Unitária de Trabalhadores, teve a sua origem num núcleo de operários católicos ativos nos movimentos da Acção Católica Portuguesa que, no âmbito da luta contra a ditadura fascista, constituíram, nos anos 60 do século XX, o Centro de Cultura Operária (CCO) e as edições Base. Após a implementação da democracia com o 25 de Abril de 1974 foi fundada a Base - Frente Unitária de Trabalhadores no seu primeiro Plenário Nacional de Militantes realizado entre 1 e 3 de novembro de 1974, na Costa da Caparica, Almada.
 
A BASE-FUT não é um sindicato nem um partido político. É uma organização autónoma de tipo global, de animação político-social e cultural, com particular intervenção no mundo laboral. A BASE-FUT tem intervenção no interior da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional através dos seus militantes. Muitos dos seus militantes tinham já tido um papel activo na Intersindical Nacional antes do 25 de Abril de 1974.
 
A principal preocupação da BASE-FUT é a formação de animadores sociais, sindicais ou culturais, que promovam a participação cívico-política e a justiça social, numa perspectiva de um aprofundamento da democracia e da participação activa de todos os cidadãos e cidadãs, numa democracia que se pretende o mais participativa possível. No seu seio, sempre houve espaço para as diferentes ideologias, sempre com o respeito para com os valores e direitos do cidadão no que concerne à sua cidadania e participação activa na sociedade. Alguns dos membros que nela militaram nem sequer estavam ou estiveram depois, filiados em qualquer partido politico.

Foi, ao longo dos tempos, esta característica que fez da BASE-FUT uma organização única no panorama socio-politico nacional, com particular relevância para os espaços permitidos a grupo de jovens, de teatro e de músicos que ali encontraram o ambiente propicio ao desenvolvimento das suas actividades.

Ligações externas
Site oficial da Base FUT

Sindicatos de Portugal
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional
 
Igreja Católica em Portugal
Doutrina Social da Igreja
Socialismo cristão
Padres operários
Crista
Esquerda